Kaamos (finnisch ‚Polarnacht‘) steht für:

 Kaamos (finnische Band), finnische Progressive-Rock-Band
 Kaamos (schwedische Band), schwedische Death Metal-Band